Fontana Vaccaia è una frazione del comune di Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, nell'Appennino Tosco-Emiliano.

Cultura 
L'abitato si trova poco distante dall'Orto Botanico Forestale dell'Abetone, che, situato ad una quota di 1300 m s.l.m nella valle del torrente Sestaione, ospita alcune specie animali e vegetali di tipo alpino, non presenti sul resto del territorio. La sede centrale dell'Orto si trova presso il polo didattico situato all'ingresso del paese, al cui interno sono organizzati periodicamente esposizioni e corsi formativi. Il complesso si occupa inoltre di promuovere studi naturalistici nella zona dell'Appennino settentrionale e della conservazione del patrimonio naturale locale.

Note 

Frazioni di Abetone Cutigliano